Famechon puede referirse a: 

 Famechon, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Famechon, comuna francesa situada en Somme.